Esistono più comuni francesi con questo nome

Léchelle – Passo di Calais
Léchelle – Senna e Marna

Pagine correlate 
Léchelles – ex comune svizzero ora frazione di Belmont-Broye, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)